Dubovac (citit în limba română Dubovaț) se poate referi la:

Localități 
 Dubovac, sat în Serbia
 Dubovac, sat în Croația
 Dubovac este denumirea în limba croată a comunei maghiare Vásárosdombó

Diverse 
 Dubovac, insulă croată în Marea Adriatică